Dictyonema är ett släkte av lavar. Dictyonema ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Dictyonema